Die Avon Championships of Kansas City 1981 waren ein Tennisturnier der Damen in Kansas City, Missouri. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1981 und fand vom 12. bis 18. Januar 1981 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1981
Tennisturnier in Kansas City (Missouri)